Charles Richman (1865-1940), acteur américain ;
 Jonathan Richman (1951-), chanteur américain ;
 Peter Mark Richman (1927-2021), acteur américain ;
 Ruby Richman (1934-), joueur et entraîneur canadien de basket-ball.

Patronyme anglais